Hándal es un nombre de origen palestino. Puede referirse a:

 Schafik Jorge Handal Handal, político salvadoreño.
 Esteban José Handal Pérez, político hondureño.
 José Miguel Handal, político hondureño.